Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Nonpareil :
 le , un galion de 44 canons lancé en 1556 sous le nom de Philip and Mary, reconstruit en 1584 et nommé ainsi ;
 le , une goélette de 14 canons lancé en 1807 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 ;
 le , un destroyer de classe N lancé en 1941, transféré à la Marine royale néerlandaise en 1942 sous le nom de Tjerk Hiddes ;
 le HMS Nonpareil, aurait dû être un dragueur de mines de classe Algerine mais il est annulé dès l'année du lancement de sa construction, en 1944.

Voir aussi 
 
 

Nonpareil